__БЕЗКН__

Scrotifera (Скротифера — „сисари са мошницама”) је кладус плаценталних сисара унутар надреда Laurasiatheria. Ова група сисара обухвата кладус Apo-Chiroptera, велики ред Ferungulata, изумрлу породицу Eosoricodontidae, изумрли род Acmeodon, као и несврстану врсту "Wyonycteris" microtis. Стручни назив за чланове овог кладуса сисара је скротифери.

Етимологија назива

Систематика

Класификација 
Класификација кладуса Scrotifera:

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе кладуса Scrotifera.

Временска распрострањенст

Унутар надреда Laurasiatheria

Унутар кладуса Scrotifera

Види још 
 Класификација сисара
 Laurasiatheria
 Pegasoferae
 Zooamata

Напомене

Референце